Hamr (z něm. der Hammer, kladivo) může znamenat:
 hamr, metalurgické a kovářské zařízení
 Měděný hamr v Banské Bystrici

 lidská sídla a artefakty
 Hamr (okres Jindřichův Hradec), obec v okrese Jindřichův Hradec
 Hamr na Jezeře, obec v okrese Česká Lípa
 Hamr (důl), bývalý důl na uranovou rudu v okolí Stráže pod Ralskem v okresu Česká Lípa
 Hamr (Litvínov), část města Litvínov v okrese Most
 Hamr (Val), část obce Val v okrese Tábor
 Hamr (tvrz), tvrz v této vesnici
 Hamr (Naděje), rekreační osada v Lužických horách v okrese Česká Lípa
 Hamr (Římov), sídlo v obci Římov v okrese České Budějovice
 Hamerský rybník (Botič), lidově "Hamr" je rybník v Praze 10-Záběhlicích, přítok i odtok je říčka Botič

 příjmení osob
 Radek Hamr – český hokejista

Související články 
 Eisenhammer

Česká příjmení